Jekaterina Kovalevskaja, Russisch schaakster
Sofia Kovalevskaja, Russisch wiskundige